Гринве́йл () может означать:

Топонимы

Австралия 
 Гринвейл, пригород Мельбурна
 Гринвейлское водохранилище — водохранилище в пригороде Гринвейл
 Футбольный клуб Гринвейл
 Гринвейлский крикетный клуб
 Гринвейл, сельская община в регионе Риверина, штат Новый Южный Уэльс
 Гринвейл — город и бывший посёлок горняков никеля, расположенный на шоссе Грегори к северу от Чартерс-Тауэрс, Квинсленд
 Железнодорожная линия Гринвейл — Ябулу
 Аэропорт Гринвейл

Канада 
 Гринвейл, Остров принца Эдуарда

Соединённые Штаты Америки 
 Гринвейл, населённый пункт на Лонг-Айленде, в округе Нассо, штат Нью-Йорк, США
 Железнодорожная станция Гринвейл
 Гринвейл — невключённая территория в округе Уилсон (штат Теннесси, США).
 Гринвейл (тауншип, Миннесота)
 Гринвейл — дом Уильяма Куорлза, включённый в Национальный реестр исторических мест США. Расположен в Лонг-Бич, штат Миссисипи.

В фантастике 
Гринвейл — вымышленный городок в видеоигре Deadly Premonition.

См. также 
 Грин-Валли
 Гриндейл (значения)
 Гринделл (значения)